Flaming Youth, groupe britannique avec Phil Collins ;
 Flaming Youth, film américain réalisé par John Francis Dillon, sorti en 1923 ;
 Flaming Youth, chanson du groupe Kiss, parue en 1976 ;
 Two Flaming Youths, film américain sorti en 1927